Дуранго може да се отнася за:
 Дуранго, щат в Мексико

 Градове
 Дуранго (Мексико)
 Дуранго (Колорадо), в САЩ